Fräkensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fräkensjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (7,27 ha)
Fräkensjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,3 ha)
Fräkensjön (Hållnäs socken, Uppland), sjö i Tierps kommun, 
Fräkensjön (Roslags-Bro socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (6,16 ha)
Fräkensjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (87,7 ha)
Fräkensjön, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (7,69 ha)
Fräkensjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn